Липовцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липовцы — посёлок в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Липовцы — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Липовцы — посёлок городского типа в Октябрьском районе Приморского края.
 Липовцы — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Липовцы — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Липовцы — село в Перемышлянском районе Львовской области.

См. также 
 Липовцы — станция ДВЖД в Приморском крае.